Хо́рниг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хорниг, Карола (род. 1962) — немецкая гребчиха.
 Хорниг, Хайнц (род. 1937) — немецкий футболист, нападающий.